Die Mannschafts-Europameisterschaften der Herren und Damen 2018 im Squash ( 2018 European Team Squash Championships) fanden vom 2. bis 5. Mai 2018 in Breslau, Polen, und vom 25. bis 28. April 2018 in Riga, Lettland, statt. Insgesamt traten 38 Mannschaften bei den Herren und 25 Mannschaften bei den Damen an. Bei den Herren handelte es sich um die 46. Auflage der Meisterschaft, bei den Damen um die 41. Austragung. Die in Division 3 eingeteilten Mannschaften spielten ihr Turnier bereits Ende April in Riga, während die Divisionen 1 und 2 ab Anfang Mai in Breslau ihre Spiele bestritten.

Modus 
Die teilnehmenden Mannschaften spielten gemäß ihrer Platzierung bei der vorangegangenen Europameisterschaft in drei unterschiedlichen Divisionen. In der Division 1 traten bei Herren und Damen jeweils die acht besten Mannschaften an und spielten um den Europameistertitel. Zunächst wurden die Mannschaften auf zwei Gruppen aufgeteilt und trugen ihre Partien im Round-Robin-Modus aus. Die beiden besten Mannschaften zogen ins Halbfinale ein, die übrigen mussten in die Abstiegsrelegation. In der zweitklassigen Division 2 traten bei den Herren insgesamt zwölf Mannschaften in vier Gruppen an. Die Gruppenersten und -zweiten trafen in einer K.-o.-Runde aufeinander und ermittelten die zwei Aufsteiger in Division 1. Die beiden schwächsten Mannschaften der Division 1 stiegen im Gegenzug ab, bei den Damen galt der Auf- und Abstiegsmodus äquivalent. Die Division 2 der Damen bestand in diesem Jahr aus acht Mannschaften, die ebenfalls zunächst in einer Gruppenphase die Gruppensieger ermittelten. In der Division 3 traten bei den Herren insgesamt 18 Mannschaften in zwei Vierer- und zwei Fünfergruppen an. Die Gruppenersten und -zweiten spielten wiederum in einem K.-o.-System weiter. Bei den Damen traten neun Mannschaften in einer Vierer- und einer Fünfergruppe an. Auch hier spielten die Gruppenersten und -zweiten in einem K.-o.-System weiter. Bei dem Turnier wurden alle Plätze ausgespielt.

Alle Mannschaften bestanden aus mindestens drei und höchstens sechs Spielern bzw. Spielerinnen, die in der Reihenfolge ihrer Spielstärke gemeldet werden mussten. Pro Begegnung wurden drei Einzelpartien bei den Damen bzw. vier bei den Herren bestritten. Die Spielreihenfolge der einzelnen Partien war unabhängig von der Meldereihenfolge der Spielerinnen bzw. Spieler.

Herren

Division 1

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde

Relegation 
Die Resultate der Begegnungen zwischen den Dritt- und Viertplatzierten derselben Gruppe wurden in der Relegation übernommen.

Division 2

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Finalrunde

Plätze 5 bis 8

Relegation

Division 3

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Finalrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Plätze 5 bis 8 

Die Begegnung zwischen Jersey und Gibraltar in der ersten Runde endete aufgrund des besseren Punktverhältnisses (132:124) zugunsten von Jersey.

Plätze 9 bis 16

Plätze 13 bis 16

Spiel um Platz 17

Damen

Division 1

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde

Relegation 
Die Resultate der Begegnungen zwischen den Dritt- und Viertplatzierten derselben Gruppe wurden in der Relegation übernommen.

Division 2

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde

Plätze 5 bis 8 
Die Resultate der Begegnungen zwischen den Dritt- und Viertplatzierten derselben Gruppe wurden in der Relegation übernommen.

Division 3

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde

Spiel um Platz 5

Plätze 7 bis 9

Abschlussplatzierungen

Herren

Damen

Weblinks 
 Ergebnisse der Divisionen 1 und 2
 Ergebnisse der Division 3

2018
Squashturnier 2018
Sportveranstaltung in Riga
Squashturnier in Lettland
Sportveranstaltung in Breslau
Squashturnier in Polen